

Матчі

Ізраїль 1:1 Україна

Фарерські острови 0:2 Україна

Україна 1:0 Литва

Франція 2:0 Україна

Україна 2:1 Узбекистан

Грузія 1:1 Україна

Україна 1:2 Італія

Шотландія 3:1 Україна

Україна 5:0 Фарерські острови

Литва 2:0 Україна

Україна 2:2 Франція

Склад команди 
 Статистику подано станом на 22 листопада 2007 року (в дужках наведено ігри і голи 2007 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ 
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2007
2007 у футболі
2007 в українському спорті